Днестровский сельский совет (укр. Дністровська сільська рада, Дністрівська сільська рада) — название сельских советов на Украине:

 Днестровский сельский совет — в Борщёвском районе Тернопольской области.
 Днестровский сельский совет — в Кельменецком районе Черновицкой области.